Hindle ist der Familienname folgender Personen:

 Art Hindle (* 1948), kanadischer Schauspieler
 Ben Hindle (* 1974), kanadischer Bobfahrer
 Bradley Hindle (* 1980), australisch-maltesischer Squashspieler
 Edward Hindle (1886–1973), britischer Zoologe
 Matt Hindle (* 1974), kanadischer Bobfahrer

Sonstiges
 Hindle-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik